Schwemmle ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schwemmle (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Julius Schwemmle (1894–1979), deutscher Botaniker, Pflanzenphysiologe und Zytogenetiker